Panu Hyyppä (né le  à Jyväskylä en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace finlandais.

Biographie 

Formé au JYP Jyväskylä, il passe le début de sa carrière avec le D Team Jyväskyla, où il reste trois ans avant de passer une saison en France avec le Hockey Club de Caen en Ligue Magnus. Par la suite, il revient en son pays natal où il rejoint le KeuPa HT en Suomi-sarja, pour la saison 2014-2015, il se retrouve sans contrat.

Le , il signe un nouveau contrat avec le KeuPa HT.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||JYP Jyväskylä U16 ||Jr. C SM-sarja ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||JYP Jyväskylä U16 ||Jr. C SM-sarja ||14 ||3 ||2 ||5 ||12 ||4 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2003-2004 ||JYP Jyväskylä U18 ||Jr. B SM-sarja ||18 ||2 ||1 ||3 ||20 ||11 ||0 ||5 ||5 ||18
|-
|2004-2005 ||JYP Jyväskylä U18 ||Jr. B SM-sarja ||25 ||0 ||3 ||3 ||28 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2005-2006 ||JYP Jyväskylä U20 ||Jr. A SM-liiga ||35 ||0 ||4 ||4 ||30 ||10 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2006-2007 ||JYP Jyväskylä U20 ||Jr. A SM-liiga ||37 ||4 ||9 ||13 ||52 ||9 ||1 ||2 ||3 ||9
|-
|2007-2008 ||JYP Jyväskylä U20 ||Jr. A SM-liiga ||40 ||3 ||8 ||11 ||48 ||5 ||0 ||4 ||4 ||2
|-
|2008-2009 ||D Team Jyväskyla ||Mestis ||39 ||3 ||5 ||8 ||30 ||3 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2009-2010 ||D Team Jyväskyla ||Mestis ||33 ||1 ||7 ||8 ||28 ||8 ||0 ||4 ||4 ||10
|-
|2010-2011 ||D Team Jyväskyla ||Mestis ||35 ||1 ||8 ||9 ||40 ||8 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2011-2012 ||Hockey Club de Caen ||Ligue Magnus ||25 ||2 ||5 ||7 ||36 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2011-2012 ||Hockey Club de Caen ||Coupe de la Ligue ||6 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||KeuPa HT ||Suomi-sarja ||27 ||3 ||13 ||16 ||34 ||5 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2013-2014 ||KeuPa HT ||Suomi-sarja ||35 ||3 ||16 ||19 ||32 ||8 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2014-2015 ||KeuPa HT ||Mestis || 3||0 ||0 ||0 || 0||4 || 0|| 0||0 ||2
|-
|2015-2016 ||KeuPa HT ||Mestis || 36||0 ||8 ||8 || 20||11 || 0|| 0||0 ||4
|-
|2016-2017 ||KeuPa HT ||Mestis || 25 || 1 || 5 || 6 || 24 || 4 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
|2017-2018 ||EHC Bregenzerwald ||AlpsHL || 34 || 3 || 12 || 15 || 22 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2018-2019 ||EHC Bregenzerwald ||AlpsHL || 38 || 2 || 5 || 7 ||38 || - || - || - || - || -
|-
|EHC Bregenzerwald || Autriche 2 || - || - || - || - || -|| 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|rowspan="2"|2019-2020 ||EHC Bregenzerwald ||AlpsHL || 34 || 4 || 5 || 9 ||16 || - || - || - || - || -
|-
|EHC Bregenzerwald || Autriche 2 ||  3 || 2 || 1 || 3 || 5 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2020-2021 ||EHC Bregenzerwald ||AlpsHL || 34 || 1|| 11 || 12 ||24 || - || - || - || - || -
|-
|EHC Bregenzerwald || Autriche 2 ||  0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2021-2022 ||EHC Bregenzerwald ||AlpsHL  ||  ||

Références 

Naissance en avril 1987
Naissance à Jyväskylä
Joueur finlandais de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Keuruun Pallo Hockey Team